Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2010 vond plaats van woensdag 3 tot en met dinsdag 9 november 2010 in Zoutelande. Op donderdag 4 november en zaterdag 6 november werden 2 partijen gespeeld en op de overige speeldagen 1 partij. Nina Hoekman behaalde 13 punten en werd voor de zevende keer Nederlands kampioen. Karlijn Overes, Vitalia Doumesh en Rianka van Ombergen-Rentmeester behaalden allebei 12 punten. Karlijn Overes werd op basis van plus-min remises (Rianka van Ombergen-Rentmeester werd daardoor vierde) en een hogere neo-SB score dan Vitalia Doumesh als tweede geklasseerd.

Plaatsing
De hoogst geëindigde vier speelsters van het NK 2009 waren automatisch geplaatst. Uit de twee groepen van de halve finale 2010 hebben zich per groep de nummers 1, 2 en 3 geplaatst. 
Tanja Chub (2e plaats 2009) en Heike Verheul (4e plaats 2009) trokken zich echter terug. Rianka Rentmeester (5e plaats 2009) en Ester van Muijen (4e plaats halve finale groep A) kregen een plaats toegewezen.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd degene met een hoger saldo plus- en min-remises.

Externe links
 Officiële website
 Eindstand finale
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B

Dammen in 2010
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere